Cmentarz parafialny w Otwocku właściwie cmentarz parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku
 Cmentarz żydowski w Otwocku (potoczna nazwa cmentarza usytuowanego w Karczewie-Anielinie)